Арредо́ндо () — испанская фамилия и топоним:

 Арредондо, Мануэль (1738—1822) — испанский судья, военный и колониальный чиновник в Перу и Эквадоре.
 Арредондо, Хулиан (род. 1988) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Николас де Арредондо (1726—1802) — вице-король Вице-королевства Рио-де-ла-Плата (1789 — 1795). Военачальник.
 Арредондо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.